Пардессю́ ():

 Пардессю (Pardessus) — женская верхняя одежда, пальто.
 Пардессю, Жан-Мари (1772—1853) — французский юрист, профессор права.

Примечания